Agar dans le désert (1720-1725), par Giovanni Battista Pittoni.
Agar dans le désert (1835), par Jean-Baptiste Camille Corot.